Vohrer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Vohrer (1914–1986), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Christopher Vohrer (1827–1916), deutscher Siedler und Winzer in Aserbaidschan
 Manfred Vohrer (* 1941), deutscher Politiker (FDP)
 Matthias Vohrer (* 1966), deutscher Basketballspieler

Siehe auch:
 Fohrer
 Forer